Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Open GDF Suez 2013 nastoupilo dvacet osm hráček. Obhjákyní titulu byla německá jednička Angelique Kerberová, která se rozhodla turnaje nezúčastnit.

Vítězkou se stala německá hráčka Mona Barthelová, která ve finále zdolala italskou turnajovou jedničku Saru Erraniovou poměrem 7–5, 7–6(7–4), když zvládla koncovky obou setů.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.
  Sara Erraniová (finále)
  Petra Kvitová (čtvrtfinále)
  Marion Bartoliová (čtvrtfinále)
  Dominika Cibulková (2. kolo)
  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Lucie Šafářová (čtvrtfinále)
  Julia Görgesová (1. kolo)
  Klára Zakopalová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Sara Erraniová
| RD1-score1-1=5
| RD1-score1-2= 
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=LL
| RD1-team2= Kiki Bertensová
| RD1-score2-1=0r
| RD1-score2-2= 
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Mona Barthelová
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=WC
| RD1-team4= Kristina Mladenovicová
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Sara Erraniová
| RD2-score1-1=5
| RD2-score1-2=64
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Mona Barthelová
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=77
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= M Rybáriková
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= V Razzano
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= M Niculescu
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=63
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= 
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= K Zakopalová
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= D Cibulková
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=LL
| RD2-team06= K Bertens
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= A Cornet
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=6/WC
| RD2-team08= L Šafářová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= S Errani
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= 
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=5

| RD3-seed03=LL
| RD3-team03=

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= R Vinci
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= S Halep
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Barthel| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= U Radwańska
| RD1-score04-1=61
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= C McHale
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= P Parmentier
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= J Görges
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=64
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= 
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Y Wickmayer
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= S Vögele
| RD2-score07-1=65
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2/WC
| RD2-team08= P Kvitová
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= M Barthel
| RD3-score01-1=79
| RD3-score01-2='''6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= M Bartoli
| RD3-score02-1=67
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Open GDF Suez
Tenis ve Francii v roce 2013